Сен-Севе-Кальвадос () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входит в состав округа Вир. Население кантона на 2006 год составляло 7117 человек.

Код INSEE кантона 1430. Всего в кантон Сен-Севе-Кальвадос входило 18 коммун, из них главной коммуной являлась Сен-Севе-Кальвадос.

Коммуны кантона 

Бомений — население 187 чел.
Кампаньоль — население 440 чел.
Шан-дю-Буль — население 370 чел.
Курсон — население 437 чел.
Фонтенермон — население 146 чел.
Ландель-э-Купиньи — население 823 чел.
Ле-Гаст — население 253 чел.
Ле-Мений-Бенуа — население 52 чел.
Ле-Мений-Коссуа — население 122 чел.
Ле-Мений-Робер — население 173 чел.
Мений-Кленшан — население 933 чел.
Пон-Белланже — население 71 чел.
Пон-Фарси — население 524 чел.
Сент-Обен-де-Буа — население 234 чел.
Сент-Мари-Утр-л’О — население 93 чел.
Сен-Манвьё-Бокаж — население 541 чел.
Сен-Севе-Кальвадос — население 1370 чел.
Сет-Фрер — население 348 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос